

Toponyme
 Taron, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Taron-Sadirac-Viellenave ;
 Taron-Sadirac-Viellenave, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Le Taron, une province de l'Arménie historique, actuellement en Turquie (province de Muş) ;
 Taron est une commune de l'île de la Nouvelle-Irlande (Papouasie-Nouvelle-Guinée).

Ethnographie
 Les Taron sont une population du piémont himalayen dans le nord de la Birmanie.

Entreprise 
 Taron est un ancien fabricant japonais d'appareils photographiques.

Autre 
 Taron est un parcours de montagnes russes lancées situé à Phantasialand.

Homonymie de toponyme